Antigonos kan syfta på:

 Antigonos II Mattathias – judisk härskare 40-37 f. Kr.
 Antigonos I Monofthalmos (382–301 f.Kr.), makedonsk härskare 306–301 f. Kr.
 Antigonos II Gonatas – makedonsk härskare 276 f.Kr.-239 f.Kr.
 Antigonos III – makedonsk härskare 229 f.Kr.–220 f.Kr.
 Antigonos (prins) – judisk prins, son till Johannes Hyrkanos I
 Antigonos från Karystos (200-talet f. Kr.), grekisk skulptör och författare